Un charbonnier désigne : 
 Le charbonnier, un vendeur, un livreur de charbon ou un fabricant de charbon de bois.
 Le membre d'une société initiatique : la charbonnerie en France ou carbonaria (carbonarisme) en Italie.
 Le charbonnier est un navire vraquier transportant du charbon.
 Un poisson aussi connu sous le nom de morue charbonnière dont le nom scientifique est Anoplopoma fimbria 
 En mycologie, charbonnier est le nom vernaculaire de plusieurs champignons noirs ou sombres et peut désigner le Tricholome prétentieux, le Petit-gris ou la Russule charbonnière.

Patronymes
 Gaëtan Charbonnier (1988-), footballeur français évoluant à l'AJA ;
 Georges Charbonnier (1921-1990), enseignant à la Sorbonne et critique ;
 Janine Charbonnier (1926-2022), compositrice et pianiste française ;
 Jean Charbonnier (1932-), prêtre missionnaire français ;
 Jean-Baptiste Charbonnier (1764-1859), organiste et compositeur français ;
 Jean-Baptiste Charbonnier (1842-1888), évêque et Père Blanc en Afrique ;
 Jean-François Charbonnier (1959-2020), ancien footballeur français ;
 Jean-Philippe Charbonnier (1921-2004), photographe photojournaliste français ;
 Joseph Charbonnier (1751-1808), révolutionnaire et homme politique français ;
 Laurent Charbonnier, cinéaste français ;
 Lionel Charbonnier (1966-), ancien footballeur international français, ayant évolué au poste de gardien de but ; actuellement consultant sportif sur RMC
 Louis Charbonnier (1754-1833), général de division ;
 Lucien Charbonnier (1899-1985), acteur belge ;
 Nicolas Charbonnier (1981-), skipper français ;
 Paul Charbonnier (1865-1953), architecte français ;
 Pierre Charbonnier (1897-1978), peintre, décorateur et réalisateur français ;
 Pierre Charbonnier, philosophe français ;
 Stéphane Charbonnier, dit Charb, (1967-2015), dessinateur et journaliste français.

Toponymes
 Charbonnier-les-Mines est une commune française du Puy-de-Dôme ;
 La pointe du Charbonnier est un sommet des Alpes occidentales françaises.

Homonymie de patronyme